Tácito ou Públio Cornélio Tácito — historiador romano dos séculos I e II
 Marco Cláudio Tácito — imperador romano  dos séculos II e III

Outros
 Conhecimento tácito — conhecimento informal, que não foi sistematizado 

Desambiguação